Itin kan syfta på

 École Supérieure d'Informatique, Réseaux et Systèmes d'Information, en tidigare fransk yrkeshögskola.
 Itín, en ort i Argentina